Abrahamia är ett släkte av sumakväxter. Abrahamia ingår i familjen sumakväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sumakväxter
Abrahamia